Tour Besos en la Frente fue una gira musical del cantante y compositor mexicano Jesús Adrián Romero, hecha para promover su álbum Besos en la Frente de 2016; el tour inició el 29 de julio de 2016 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, lugar donde Jesús Adrián presentó por primera vez las canciones de su nueva producción, finalizando el 18 de agosto de 2018 en Tuxtla Gutiérrez, México.

Antecedentes 

El 29 de junio de 2016 Jesús Adrián Romero lanza al mercado Besos en la Frente, el sexto álbum de estudio de su carrera musical. El álbum se estrenó con cuatro sencillos: «Que baje el cielo», «Que huyan los fantasmas», «La niña y el lobo» y «Canción de cuna», lanzados también como videos.
Para su promoción, Romero emprende una gira de conciertos por México, Estados Unidos y Latinoamérica entre 2016 y 2018.

Repertorio 

 "Brilla"
 "Vuelve a llamar"
 "Ayer te vi"
 "Que baje el cielo"
 "Aquí estoy"
 "Así te anhelo"
 "Te veo...otra vez"
 "La niña y el lobo"
 "Respiro el polvo"
 "Que huyan los fantasmas"
 "Canción de cuna"
 "Es por tu Gracia"
 "Pero yo me acuerdo"
 "Cuenta conmigo"
 "Pegao a Ti"
 "El aire de tu casa"
 "Que seria de mi"
 "Cerca de Ti"
 "Con manos vacías"
 "Este día especial"
Encore:
 "Sumérgeme"
 "Te dejo ganar"
 "Mi Universo"
 "Mágicas Princesas"
 "En la Azotea"

Fechas

Conciertos cancelados 
  Ciudad de Panamá, Panamá - 18 de agosto de 2016: Cancelado por los organizadores.
  Ciudad de Guatemala, Guatemala - 15 de diciembre de 2017: Complicaciones de salud de JAR.

Referencias 

 https://www.mexicoescultura.com/actividad/150695/jesus-adrian-romero.html
 https://www.setlist.fm/setlist/jesus-adrian-romero/2016/auditorio-nacional-mexico-city-mexico-bff4532.html
 https://elpaisdelosjovenes.com/jesus-adrian-romero-cancela-concierto-guatemala/

Giras musicales de 2016
Giras musicales de 2017
Giras musicales de 2018
Giras musicales de artistas cristianos